Luciérnaga puede referirse a:

 Lampyridae, Lampyris noctiluca, animal nocturno coleóptero que brilla en la oscuridad.
 Luciérnagas, película mexicana de 2018
 La Luciérnaga, programa radial colombiano.
 Luciérnaga (grupo), grupo de rock alternativo ecuatoriano.